Евровизия 1962 е 7-ият поред песенен конкурс.

История 
Провежда се на 18 март 1962 г. в град Люксембург, Люксембург в Голямата зала на телевизия CLT – Вила Лювини. Това е първият фестивал, на който Люксембург е домакин.

Също първият, на който се усеща влиянието на модерната френска вълна в музиката. В такъв стил е например песента от Финландия. Тя обаче остава почти незабелязана в морето от френскоезични песни, част от които обират точките на фестивала. Френският език е и все още предпочитания, на който журитата съобщават резултатите си. Най-много – 26 точки, получава Un premier amour, изпълнена от французойката Изабел Обре. Продължава традицията победилата песен да се превръща впоследствие в голям европейски или световен хит. За първи път след конкурсната част и преди гласуването на националните журита има специална програма.

Няколко изпълнители, познати от минали издания, се появяват отново. Жан Филип, който през 1959 година заема трето място като представител на Франция, сега пее за Швейцария. Други двама са се появявали през 1960 година: Камило Фелген, който тогава е 13-и и Франсоа Дюгельт – трети. Фуд Льоклер от Белгия е участвал на първото издание, а след това през 1958 г. и 1960 г.

Изменения в правилата 
От тази година е задължително всички участващи песни да са с продължителност до 3 минути. Което ще се окаже едно от малкото правила, останали в сила до наши дни. Оценяването също търпи промени. Всеки член на жури има за разпределение 6 точки: 3 за най-харесалата му песен, 2 – за класираната от него втора, и 1 – за тази на трето място. След сумирането на гласовете се оформя челна тройка, която и получава крайните оценки от всяко национално жури – отново съответно 3, 2 и 1. Малкото на брой точки стават причина толкова много изпълнители да не получат нито една, което в крайна сметка по-късно ще доведе отново до промяна на системата за оценяване.

Участници и резултати

Гласуване

Галерия

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

Източници 

1962
Музикални фестивали в Люксембург (град)
История на Люксембург (град)
1962 година